Драка:

 Драка — столкновение двух или более людей без оружия, либо с применением холодного оружия.
 Драка — село в Болгарии. Находится в Бургасской области, входит в общину Средец.
 Драка — гонконгский фильм режиссёра Саммо Хуна, 1979 год.

См. также 
 
 Женская драка